Balázs Sándor
 Balázs Sándor (1830–1887) író, lapszerkesztő
 Balázs Sándor (1883–1982) író, pedagógus
 Balázs Sándor (1899–1963) festőművész
 Balázs Sándor (1925–2016) állami díjas kertészmérnök, az MTA tagja
 Balázs Sándor (1928–2022) filozófus
hasonló nevűek
 Balázs Kovács Sándor (1954) néprajzkutató, muzeológus, történész